Ulba ist der Name von

 Ulba (Irtysch), ein Fluss in Ostkasachstan
 Ulba (Pazifischer Ozean), ein Fluss auf einer der Galapagos-Inseln
 Ulba (Galapagos), ein Ort auf den Galapagos-Inseln
 Ulba (Unternehmen), kasachisches Unternehmen
 Ulba (Tungurahua), Ort und Parroquia rural im Kanton Baños de Agua Santa, Provinz Tungurahua, in Ecuador

Ulba ist der Familienname folgender Personen:

 Algimantas Vincas Ulba (1939–2012), litauischer Politiker